Aleksander Iskrzycki (1842-1910), adwokat, polityk
 Andrzej Iskrzycki (1951-), hokeista
 Kazimierz Iskrzycki (1952-), hokeista
 Maksymilian Iskrzycki (1837-1891), filolog klasyczny
 Mateusz Iskrzycki (1986-), hokeista
 Tadeusz Iskrzycki (1872-1913), adwokat